Dies ist eine Übersicht über die Autorenbeteiligungen, die Produktionen sowie den Musikverlagskatalog von John Marascalco. Die erste Tabelle umfasst Songs, deren Aufnahmen unter der Beteiligung des amerikanischen Songwriters, Produzenten und Musikverlegers zur Veröffentlichung auf mindestens einem Tonträger kamen. Die zweite Tabelle führt Songs, die bei der Verwertungsgesellschaft BMI oder bei der Library of Congress gemeldet sind, für die aber keine Veröffentlichungen nachgewiesen sind. Unerwähnt sind die Songs auf dem Album Super Spy Themes der Band The Clee-Shays auf Triumph TR-101, bei dem John Marascalco als „Supervisor“ geführt wird.

Legende 
 Titel: Angegeben ist der am weitesten verbreitete Titel des Stücks.
 Verlag: Wird der Titel in Marascalcos eigenem Verlag Robin Hood Music geführt?
 Autor: Hier ist ein Kompositions- oder Textbeitrag von Marascalco belegt.
 (weitere) Autoren: Hatte der Song weitere Autoren?
 Interpret: Genannt wird immer zuerst der Erstinterpret mit dessen Erstausgabe. Anschließend folgen weitere Versionen, sofern Marascalco als Urheber und/oder Verleger des Songs in Erscheinung trat. Aufgrund der großen Menge an Coverversionen ist die Übersicht bei neun sehr populären Songs nicht auf Vollständigkeit ausgelegt. Es handelt sich dabei um Be My Guest, Bertha Lou, (Every Time I Hear) That Mellow Saxophone, Good Golly, Miss Molly, Goodnight My Love (Pleasant Dreams), Ready Teddy, Rip It Up, Send Me Some Lovin’ und Wipe Out. Diese neun Titel sind mit einem Sternchen (*) markiert.
 Prod.: In dieser Spalte sind Produktionen Marascalcos laut Label-Aufkleber gekennzeichnet. Sofern Marascalco an Entstehung und Verlegerschaft nicht beteiligt ist, werden nur die von ihm betreuten Versionen des Stücks angeführt. Bsp.: Marascalco produzierte mit Victor Feldman den Standard Moon River. In der Tabelle taucht nur diese Version auf, nicht die vielen Hundert anderen Aufnahmen des Klassikers. 
 Veröffentlichung: Plattenfirma und Katalognummer der Single-Veröffentlichung mit Plattenseite. Bei einer Erstveröffentlichung auf LP, EP, CD, DVD oder MC ist das jeweilige Format-Kürzel vorangestellt.
 Jahr: Jahr der Veröffentlichung.
 Scan: Scan des Tonträgers.

Liste der Songs mit nachgewiesener Aufnahme

Liste der Songs ohne nachgewiesene Aufnahmen

Weblinks 
 BMI Repertoire
 Library of Congress
 Discogs
 45cat

!
Marascalco, John